Оле́г Никола́евич Пугачёв (род. 23 октября 1953, Валдай) — российский паразитолог. Член-корреспондент РАН (2006), академик РАН (2016), заведующий лабораторией паразитических червей, научный руководитель Зоологического института РАН (директор института в 2006—2018 гг.), доктор биологических наук, вице-президент Паразитологического общества. Главный редактор журнала «Паразитология». Сфера научной деятельности — экология паразитарных сообществ пресноводных рыб.

Биография 
 1971 — окончил школу-интернат № 45 при Ленинградском государственном университете
 1976—1978 — аспирант института биологии моря Дальневосточного отделения АН СССР
 1978—1982 — младший научный сотрудник Зоологического института АН СССР
 1982 — защищена кандидатская диссертация по специальности «паразитология» в Московском государственном университете.
 1982—1985 — научный сотрудник Зоологического института АН СССР
 1985—1989 — старший научный сотрудник Зоологического института АН СССР
 с 1989 — заведующий лабораторией паразитических червей Зоологического института АН СССР / РАН
 1995—2005 — заместитель директора Зоологического института РАН по науке
 1999 — защищена докторская диссертация по специальности «паразитология» (Зоологический институт РАН), тема: «Паразиты пресноводных рыб Северной Азии: фауна, экология паразитарных сообществ, зоогеография»
 2005—2018 — директор Зоологического института РАН
 2020 — по настоящее время — научный руководитель Зоологического института РАН

Научные труды

Примечания

Ссылки 
 
 Олег Николаевич Пугачёв на сайте Зоологического института РАН
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Зоологи России
Паразитологи России
Выпускники биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Зоологического института РАН
Лауреаты премии имени К. И. Скрябина
Главные редакторы журнала «Паразитология»